Ву́лиця Кудряшо́ва — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Кудряшова — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Кудряшова — вулиця в місті Київ.

Вулиця Кудряшова — вулиця в місті Іваново.

Вулиці, названі на честь людей